Чемпионат Европы по кроссу 2004 года прошёл 12 декабря в Херингсдорфе (Германия). Были разыграны 8 комплектов наград: 4 в соревнованиях взрослых спортсменов и ещё 4 — у юниоров.

В соревнованиях принял участие 361 атлет из 27 стран Европы. Каждая страна могла выставить до 6 человек в каждый из забегов. Победители в командном первенстве определялись по сумме мест 4 лучших участников.

Результаты

Мужчины. 9,64 км 
Сергей Лебедь с Украины завоевал свой пятый титул чемпиона Европы по кроссу и четвёртый подряд.

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины. 5,64 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниоры (до 20 лет). 5,64 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниорки (до 20 лет). 3,64 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Медальный зачёт 
Медали завоевали представители 12 стран-участниц.

Ссылки 
 

Чемпионат Европы по кроссу
Декабрь 2004 года
Спорт в Германии в 2004 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Германии
Спортивные соревнования в Мекленбурге-Передней Померании
События 12 декабря
кросс